Höfels ist der Familienname folgender Personen:

 Alwara Höfels (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Klara Höfels (1949–2022), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin

Siehe auch:
 Hövels